

Geografia 
 Bane – città del Libano nel Distretto di Zgharta
 Bané – dipartimento del Burkina Faso

Personaggi immaginari 
 Bane – personaggio dei fumetti DC Comics
 Bane – divinità di Dungeons & Dragons
 Bane – centauro nella saga di Harry Potter
 Darth Bane – personaggio di Guerre stellari
 Magnus Bane  – Sommo Stregone di Brooklyn (Shadowhunters)

Altro 
 Bane – gruppo statunitense hardcore punk
 Veleno (Bane), episodio della seconda stagione di Stargate SG-1